Partido Trabalhista Português
 Praça dos Três Poderes
 PTP, um protocolo de telecomunicações
 Púrpura pós-transfusional

Desambiguação